У́лица Пархо́менко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Пархоменко — улица в Волгограде.
 Улица Пархоменко — улица в Керчи.
 Улица Пархоменко — улица в Красноярске.
 В Липецке:
 Улица Пархоменко;
 Улица Пархоменко — прежнее (до 1957 г.) название Усманской улицы.
 Улица Пархоменко — улица в Миллерове.
 Улица Пархоменко — прежнее (до 2010 г.) название улицы Джамбулатова в Махачкале. Получила печальную известность после теракта 1998 года, жертвами которого стали 18 человек.
 Улица Пархоменко — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Пархоменко — улица в Новосибирске.
 Улица Пархоменко — улица в Орле.
 Улица Пархоменко — улица в Петрозаводске.
 Улица Пархоменко — улица в Салавате Республика Башкортостан.
 Улица Пархоменко — улица в Тольятти.
 Улица Пархоменко — улица в Томске.
 Улица Пархоменко — улица в Туапсе.
 Улица Пархоменко — улица в Туле.
 Улица Пархоменко — улица в Тюмени.
 Улица Пархоменко — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Пархоменко — прежнее название Родниковой улицы в Глухове.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Евгения Коновальца в Каменец-Подольском.
 Улица Пархоменко — прежнее название Дегтярёвской улицы в Киеве.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Александра Печерского в Кременчуге.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Максима Железняка в Кропивницком.
 Улица Пархоменко — улица в Мариуполе.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Гетмана Мазепы в Николаеве.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Михаила Драгоманова в Новограде-Волынском.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Степана Добоша в Ужгороде.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Ивасюка в Умани.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Максима Загривного в Чернигове.
 Улица Пархоменко — прежнее название улицы Академика Подгорного в Харькове.

См. также 
 Проспект Пархоменко